Blanckenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Sigrid von Blanckenhagen (1918–2005), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin

Siehe auch:
 Blanckenhagen (Adelsgeschlecht)
 Blankenhagen